Ночевки — название населённых пунктов в России:

 Ночевки — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Ночевки — деревня в Даниловском районе Ярославской области.